Roro peut désigner :
 un navire roulier, de l'anglais roll-on/roll-off, abrégé également en RORO ou ro-ro.
 le titre éponyme d'une chanson de l'album Roro, du groupe guadeloupéen Expérience 7.
 Roro, un peuple de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
 Roro, un dialecte de Papouasie-Nouvelle-Guinée.